Чабанмахи () — село в Буйнакском районе Дагестана. Входит в состав сельского поселения «Сельсовет „Карамахинский“».

Географическое положение 
Расположен в 24 км к юго-востоку от районного центра города Буйнакск.

Население 

Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года 97 % населения села составляли даргинцы.

История 

В 1997 году Чабанмахи становятся одним из центров ваххабизма и не подчиняются российским властям. Российский контроль над селом был восстановлен в результате спецоперации вооружённых сил в сентябре 1999 года.

Примечания 

Населённые пункты Буйнакского района